Арга-Юрях (приток Ожогиной)
 Арга-Юрях (приток Омолоя)
 Арга-Юрях (приток Россохи)